Toronado steht für:
 Fender Toronado, E-Gitarrenmodell der Marke Fender
 Oldsmobile Toronado, Automodell der Marke Oldsmobile